Андрей Тищенко: Тищенко, Андрей Вячеславович (1890-1914) — историк, специалист по истории русского севера
 Тищенко, Андрей Несторович (род. 1960) — советский гребец.
 Тищенко, Андрей Николаевич (более известен как Андре Тан; род. 1982) — украинский модельер.